Grænseløs Greatest er et dobbelt opsamplingsalbum udgivet 1999 til fordel for "Flygtning '99" – en nødhjælpsindsamling foretaget af Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors for at hjælpe ofrene for Kosovokrigen.

Sangen "Selv En Dråbe" blev skrevet og indspillet til lejligheden og mange kendte sangere og bands deltog, bl.a.: Alberte, Alex Nyborg Madsen, Anders Blichfeldt, Anne Dorte Michelsen, Ann Louise, Aqua, Aud Wilken, BeePop, Baal, Blå Øjne, Bobo Moreno, Cartoons, Christina, Cæcilie Nørby, Daniel, Dodo, Elisabeth Gjerluff Nielsen, Erann Drori, Etta Cameron, Freya, Humleridderne, Infernal, Jacob Haugaard, Jascha Richter, Jette Torp, Jimmy Jørgensen, Lars Lilholt, Lis Sørensen, Lois, Maria Montell, Marie Carmen Koppel, Mark Linn, Me & My, Michael Falch, Michael Teschl, Remee, Morten Remar, Nikolaj Christensen, Nikolaj Steen, Peter Belli, Poul Krebs, Sebastian, S.O.A.P., Solveig Sandnes, Stig Kreutzfeldt, Stig Rossen, Sunzet, Søren Sko, Tamra Rosanes, Tiggy, Zindy.

Sporliste 

Opsamlingsalbum fra 1999
Album fra Danmark